Abri du Bichel Nord, composant de la ligne Maginot.
 Abri du Bichel Sud, composant de la ligne Maginot.

Homonymie de toponyme
Patronyme lorrain